Alessandro Minali – architetto italiano
 Nicola Minali – ex ciclista su strada italiano
 Riccardo Minali – ciclista su strada italiano